Atonic Atrocity è l'album di debutto del cantautore svedese Nomy pubblicato il 1º gennaio 2007.

Tracce

Collegamenti esterni